Electra steht für:

 Electra (Eiermann & Weber), deutsche Automarke von Eiermann & Weber (1921)
 Neuheiten Verlag Electra (NVE), 1904 in Berlin-Schöneberg gegründete Bildagentur, siehe Paul Hoffmann & Co. (Berlin)
 Electra (Krüger), deutsche Automarke von Krüger (1899–1900)
 Storage Battery Power Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Electra (1913)
 Electra Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Electra (1914–1915)
 Electra (Mesh), US-amerikanische Automobilmarke von Mesh (1974)
 Electra (Uhr), Schweizer Uhrenmarke
 Lockheed Modell 10 ein zweimotoriges Ganzmetall-Verkehrsflugzeug
 Lockheed Modell 12, ein zweimotoriges Passagierflugzeug
 Lockheed 14, ein zweimotoriges Passagierflugzeug
 Lockheed L-188 Electra, ein viermotoriges Passagierflugzeug mit Turboprop-Antrieb (von 1957 bis 1961 gebaut) 
 Electra (Schiff, 1886), ein elektrisch angetriebenes Versuchsboot von 1886
 Electra (Schiff, 1954), ein deutsches Fahrgastschiff
 Electra (deutsche Band), eine deutsche Rockband aus Dresden
 Electra (israelische Band), eine israelische Band aus Tel Aviv-Jaffa

im weiteren Sinn für:
 Buick Electra, Fahrzeug der amerikanischen Automarke Buick
 HMS Electra (H27), britischer Zerstörer im Zweiten Weltkrieg
 Electric Questioner, klassisches elektrisches Lernspiel
 Ozomene, Okeanide in der griechischen Mythologie
 Solo Electra, das erste in Serie produzierte Elektromofa der Welt, siehe Solo 720

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Electra (Florida), im Marion County
 Electra (Kalifornien), im Amador County
 Electra (Texas), im Wichita County

in Puerto Rico:
 Electra (Puerto Rico), in Humacao 

Personen:
 Carmen Electra (* 1972), US-amerikanisches Model
 Dorian Electra (* 1992), US-amerikanische genderfluide Musikerin
 Electra Barakos, griechisch-amerikanische Rockmusikerin

Siehe auch: 
 Elektra
 The Electras